Oetken ist der Familienname folgender Personen:

 August Oetken (1868–1951), deutscher Maler
 Friedrich Gerhard Oetken (1850–1922), deutscher Landwirt, Funktionär und MdL
 Gert Oetken (1932–2016), deutscher Naturschützer
 Helene von Düring-Oetken (1841–1931), deutsche Schriftstellerin
 Johann Ludolph von Oetken (1653–1725), deutscher Kanzleidirektor in dänischen Diensten
 Marco Oetken (* 1967), deutscher Chemiedidaktiker und Hochschullehrer

Oetken steht für:
 (9825) Oetken, ein Asteroid